In 2019 werd het 35ste Campeonato Capixaba Série B gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Espírito Santo. De competitie werd georganiseerd door de FES en werd gespeeld van 6 april tot 8 juni. São Mateus werd kampioen.

Eerste fase

Tweede fase

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Capixaba
Braziliaans competitievoetbal 2019